3-й міжзональний турнір з шахів проходив у Гетеборзі від 14 серпня до 23 вересня 1955 року. Персонально були допущені Давид Бронштейн, Пауль Керес і Самуель Решевський, які поділили 2-4 місця на турнірі претендентів 1953. Інших учасників визначили за допомогою зональних турнірів. США замість трьох шахістів були представлені одним. Не прибув представник Канади. ФІДЕ вирішила не допускати кандидатів А.Котова, В.Пірца і Х.Болбочана (більшістю лише в один голос — вирішив саме персональний голос президента ФІДЕ; подробиці голосування описав Сало Флор). В турнір претендентів виходило 9 переможців.

Турнірна таблиця

Література 
 Шахматы: энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 584. — 624 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3.

Посилання 
 Партії на сайті pgnmentor.com 

Міжзональні турніри
1955 у шахах‎